Dobříč est un toponyme qui peut désigner :

Dobříč, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Dobříč, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale.

Voir aussi 
 Dobritch en Bulgarie
 Dobrič en Bosnie-Herzégovine

Homonymie de localités en  Tchéquie